Кокочашвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Кокочашвили, Виктор Иванович (1904—1986) — грузинский советский учёный в области химии.
 Кокочашвили, Мераб Арчилович (род. 1935) — советский и грузинский кинорежиссёр, актёр, сценарист.